Grand Prix Itálie 1988 (oficiálně LIX Coca-Cola Gran Premio d'Italia) se jela na okruhu Autodromo Nazionale Monza v Monze v Itálii dne 11. září 1988. Závod byl dvanáctým v pořadí v sezóně 1988 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1988
Grand Prix Itálie
Sport v Itálii v roce 1988